Fotbalový klub Sokol Mokré Lazce je slezský fotbalový klub z obce Mokré Lazce, hrající od sezóny 2004/05 I. A třídu Moravskoslezského kraje (6. nejvyšší soutěž). Klub byl založen v roce 1949.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Mokré Lazce.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 2003/04: Po ukončení divizní sezóny se Mokré Lazce do dalšího ročníku přihlásily pouze do I. A třídy Moravskoslezského kraje (6. nejvyšší soutěž).

Odkazy

Reference

Literatura 
 Týdeník Gól 31/1993 (05.08.1993), strany 14–17
 Týdeník Gól 28–29/1994 (21.07.1994), strany 41–42
 Týdeník Gól 27–28/1995 (13.07.1995), strany 27–28
 Týdeník Gól 27–28/1996 (04.07.1996), strany 30–31
 Týdeník Gól 27–28/1997 (03.07.1997), strany 30–31
 Týdeník Gól 29–30/1998 (16.07.1998), strany 29–30
 Týdeník Gól 27–28/1999 (01.07.1999), strany 27–28

Externí odkazy 
 Oficiální webové stránky 
 Profil klubu na výsledkovém serveru Lidových novin 

Fotbalové kluby v Moravskoslezském kraji
Fotbalové kluby založené v roce 1949
FK Sokol